Гао:

 ГАО РАН — Пулковская обсерватория, Главная астрономическая обсерватория Российской академии наук.

Топоним 
 Гао — город на востоке северном Мали (в самопровозглашённом государстве Азавад).
 Гао — область (провинция) в Мали.

Персоналии 
 Гао — китайская фамилия, список персоналий
 Гао, Годфри (1984—2019) — тайваньско-канадский актёр и фотомодель.
 Гао, Джозеф (род. 1967) — американский политик, первый в истории США конгрессмен вьетнамского происхождения.
Гао, Джуди (род. 1994) — новозеландская шахматистка и дизайнер одежды.
 Гао, Кристина (род. 1994) — американская фигуристка.

См. также 
 Империя Гао — западноафриканская империя, предшествующая государству Сонгай.